è il principale antagonista della serie anime e manga Trigun, ideato nel 1995 dal mangaka giapponese Yasuhiro Nightow e pubblicato in Italia a partire dal 2001 da Dynit, da cui poi è stato tratto l'anime omonimo, trasmesso in Italia dalla rete televisiva MTV.

Nel manga la storia di Knives è molto più particolareggiata rispetto all'anime.

Storia 
Il suo aspetto è quello di un comune essere umano, ma la sua vera natura è in realtà quella di un Plant: una misteriosa forma di vita sconosciuta di cui i coloni delle navi spaziali si servivano per la produzione di energia e alimentazione. La sua età presunta è 131 anni nel manga, 150 nell'anime.

Knives è il fratello gemello di Vash. Così come lui, è nato sull'astronave del progetto Seeds ha raggiunto l'età apparente di 12 anni in poco più di un anno. Diversamente da Vash, però, non è stato permeato dagli insegnamenti pacifisti di Rem Saverem, nascondendo dietro ad un carattere calmo e riflessivo, un totale disprezzo per l'equipaggio umano che temeva i due ragazzi come dei mostri. Un giorno scopre il terrificante segreto del progetto Tessla, in cui è nato un Plant indipendente, come loro due, ma che venne sottoposto ad atroci esperimenti sino a causarne la morte. Questo ha traumatizzato Knives, tanto che in un impeto di rabbia ferirà Rem. Dopo aver finto per un anno di aver perso la memoria, fa cadere tutte le navi sul pianeta inospitale Gunsmoke, per ucciderne tutti gli occupanti di Seeds. Il sacrificio di Rem salvò gli umani addormentati e Knives giurò di sterminarli tutti.

Per i seguenti 80 anni viaggia con Vash, in questo arco di tempo, Knives realizza due pistole in grado di amplificare il loro potere Plant. I due si dividono quando Vash, a causa di uno scontro, gli spara alla spalla e Knives, per vendetta, gli amputa il braccio sinistro. Successivamente Knives rintraccia Conrad, il capo dell'equipaggio della nave dove avevano vissuto Knives e Vash, sopravvissuto al disastroso atterraggio, e gli chiede di fare esperimenti sulla sua potenza. Scopre come padroneggiare lAngel Blade e lAngel Arm di Vash. In linea col suo nome (dall'inglese knives "coltelli") il suo Angel Blade è composto da lame affilatissime che possono arrivare fino alla stratosfera. Dopo diversi decenni reincontra Vash nella città July e lo obbliga ad attivare il suo Angel Arm, cercando di schierarlo dalla sua parte; tuttavia il fratello si rifiuta e finisce col colpire Knives con lAngel Arm, ferendolo gravemente.

La storia riprende dalla sua resurrezione dopo 8 anni. Una volta curato con particolari cure mediche, Knives cerca di distruggere la razza umana, aiutato dai suoi Gung-Ho Guns. Scoperta la verità sull'indebolimento dei Plant e la conseguente colorazione dei capelli da biondi a neri, Knives uccide Conrad, reo di avergli nascosto tale segreto e decide di assorbire altri Plant per potenziarsi. Sfruttando i sentimenti dei Plant, essi passano dalla sua parte e Knives diventa un "Amalgama", un insieme di Plant, pronto a distruggere tutto. Con i suoi poteri crea l'Arca, un'astronave capace di assorbire le fonti vitali per gli esseri umani. Con il passare del tempo l'astronave riesce a difendersi da sola e anche a teletrasportarsi.

Nel manga 
Vash e Knives combattono a lungo e alla fine dello scontro Knives salva il fratello dall'Arca in fiamme. Portato in sicurezza Vash, Knives usa le sue ultime forze per creare un albero di mele e sparisce, forse morendo dissolvendosi ormai senza più energie.

Nell'anime 
Vash raggiunge Knives e i due combattono tra loro. Vash riesce a sconfiggere il fratello e neutralizzarlo con diversi colpi di proiettile, per poi portarlo con sé (privo di sensi) convinto di poterlo redimere.

Collegamenti esterni 
 

Knives Million
Knives Million
Knives Million
Knives Million

en:List of Trigun characters#Millions Knives